Diario de Almería puede referirse a varios periódicos que han existido a lo largo de la historia:

 Diario de Almería, editado entre 1878 y 1887.
 Diario de Almería, editado entre 1916 y 1939.
 Diario de Almería, editado desde 2007.